Garaizabal ist der Familienname folgender Personen: 

 Enrique Hertzog Garaizabal (1896–1980), bolivianischer Politiker und Diplomat
 Juan Garaizabal (* 1971), spanischer Konzeptkünstler